Натуральне число 305
 305 рік до нашої ери
 305 рік нашої ери